Dragonero – romanzo grafico pubblicato da Sergio Bonelli Editore nel 2007
Dragonero - La maledizione di Thule – romanzo fantasy d'avventura del 2014 scritto da Stefano Vietti
Dragonero – serie a fumetti pubblicata da Sergio Bonelli Editore dal 2013
Dragonero Adventures – serie a fumetti pubblicata da Sergio Bonelli Editore dal 2017
Ian Aranill, detto Dragonero – protagonista degli omonimi romanzo grafico (2007), serie a fumetti iniziata nel 2013 pubblicata da Sergio Bonelli Editore e serie di romanzi in prosa pubblicati da Mondadori
Dragonero gioco di ruolo – gioco di ruolo derivato dalla serie a fumetti, disponibile dal 2013
Dragonero - I Paladini - serie animata per ragazzi trasmessa dal 26 Dicembre 2022